Ongar kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ongar (parish), England, Essex, 
 Chipping Ongar, ort, England, Essex, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar